Anyuj – az Amur mellékfolyója (Oroszország)
 Anyuj – a Kolima mellékfolyója (Oroszország)
 Kis-Anyuj – a Kolimába ömlő Anyuj egyik forrásága
 Nagy-Anyuj – a Kolimába ömlő Anyuj másik forrásága